Надо́ршин Евгений Равхатович (22 августа 1978, Химки) — российский экономист, в прошлом советник министра экономического развития Российской Федерации (с 2009 года), выпускник и сотрудник НИУ ВШЭ.

Основные научные интересы: макроэкономика, некоторые аспекты мезоэкономики (внутри и межотраслевые взаимосвязи).
Свободно владеет английским и французским языками.

Награды 

В 2006 году признан журналом «Финанс» лучшим аналитиком по денежному рынку.
Лауреат премии НИУ ВШЭ «Золотая Вышка» 2008 в номинации «Успех выпускника».
В 2009 году признан лучшим банковским аналитиком по версии «Национального банковского журнала». 
В 2011 году включен журналом «Финанс» в престижный рейтинг «33 Перца» — самые успешные мужчины в возрасте до 33 лет.

Краткая Биография

Образование 

В 1995-1999 гг. с отличием окончил бакалавриат Высшей школы экономики (НИУ-ВШЭ). 
В 1997-1998 гг. дважды проходил стажировку на факультете макроэкономики в Университете Париж-I (Сорбонна). 
В 1999-2001 гг. учился в магистратуре НИУ-ВШЭ, по окончании получил диплом с отличием 
В 2001-2003 гг. учился в аспирантуре НИУ-ВШЭ. 
В 2002 году проходил стажировку в (г.Роттердам, Нидерланды), получил диплом Магистра экономики университета Эразмус.

Карьера 
2002-2003 гг. консультант Экономической экспертной группы (ЭЭГ) при Правительстве РФ.
2003-2004 гг. эксперт отдела денежно-кредитного и банковского сектора в Институте Открытой Экономики».
2003-наст. время НИУ-ВШЭ, старший преподаватель (Макроэкономика, Статистика, Анализ Временных Рядов, Количественные методы в финансах, Российская экономика и финансовые рынки)
2004-2010 гг. главный экономист Национального банка «Траст».
2009 ведущий ежедневного экономического обозрения на телеканале НТВ "Средний класс"
2009-2012 гг. советник министра экономического развития Российской Федерации
2010-2011 гг. глава аналитического подразделения Jones Lang LaSalle (Russia)
2011-2014 гг. управляющий директор по макроанализу, главный экономист АФК "Система"
2015 - 2015 советник председателя правления, главный экономист МТС Банка 
2015 - настоящее время главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал"

Основные публикации 
 Воронина В., Надоршин Е. “Валютная политика Центрального банка: степень вмешательства в процесс курсообразования и последствия для экономики” Экономический журнал ГУ-ВШЭ, Т. 8 (2004), № 1
 Надоршин Е., Шмыкова С., Шпрингель В. “Последствия укрепления рубля”, Рынок Ценных Бумаг, 2004, Том 3(258)
 Надоршин Е., Обрезков О. “Отложенная инфляция еще даст о себе знать” Российская Бизнес газета, 14/09/2004
 Надоршин Е., Сосунов К. “Упрямая инфляция”, Эксперт, 2004 Том. 35(435)
 Буздалин А., Надоршин Е. “Дуэт монетарных властей”, Банковское дело в Москве, Том. 10 29/10/2004
 Буздалин А., Надоршин Е. “Ликвидность и эффективность”, Бизнес и банки, №46
 Надоршин Е., Подгузов Н. “Либерализация и её влияние на рынок рублевых облигаций”, Рынок Ценных Бумаг, 2006, март
 Надоршин Е. “200 млрд руб. сверх плана”, Ведомости SmartMoney, Том. 4, 03.04.2006
 Надоршин Е. “Профицит станет скромнее”, Ведомости SmartMoney, Том. 30, 09.10.2006
 Надоршин Е. “Инфляция и рубль: следите за юанем”, Ведомости, Том 224, 28.11.2006
 Надоршин Е. “Недосчет валюты”, Ведомости SmartMoney, Том. 12(53), 02.04.2007
 Надоршин Е. “Что нам готовит кризис”, Рынок Ценных Бумаг, 2008, ноябрь
 Надоршин Е. “В ожидании второй волны”, Ведомости SmartMoney, Том. 47(137), 15.12.2008
 Надоршин Е. “Власти Москвы помогут собственникам офисов вернуть рост цен”, Forbes, 03.12.2010
 Надоршин Е. “Капитал бежит из страны, и до выборов его уже не остановить”, Forbes, 16.06.2011
 Надоршин Е. “Нефть подешевела: как на этом заработать? И не пора ли покупать рубли?”, Forbes, 10.08.2011
 Надоршин Е. “США придется пожертвовать своим экономическим ростом, чтобы расплатиться по долгам”, Slon 11.08.2011
 Надоршин Е. “Время инвестировать в выбор”, Forbes, 06.12.2011

Выступления с докладами 
Cbonds Congress “IX Российский облигационный конгресс”, С-Петербург, Декабрь 2011, “Россия: в поисках места в новом мире”.
Первая Московская международная финансовая неделя МОСИНТЕРФИН-2011 18.10.2011
Круглый стол РИА Новости на тему: "Настало время непопулярных реформ? Мнения экспертов".
X Юбилейный Международный Инвестиционный Форум "Сочи-2011", Круглый стол экономистов 
VIII Международный инвестиционный форум "Сочи–2009", Круглый стол "Жилищное строительство" 
Совещание по вопросам мирового финансового кризиса под руководством Д.А. Медведева, 18.03.2008  
Международная научная конференция “Конкуренция и модернизация экономики России”, Москва, ГУ-ВШЭ, Воронина В., Надоршин Е. “Валютная политика Центрального банка: степень вмешательства в процесс курсообразования и последствия для экономики”
Конгресс инвесторов в облигации Euromoney, Лондон, Надоршин Е., Галкин М., "Макроэкономические перспективы и российские корпоративные бумаги"
Круглый стол “Есть ли альтернатива укреплению рубля”, Москва, организатор Ведомости, Надоршин Е. “Прогноз курса рубль/доллар и комментарии по денежно-кредитной политике”
“Либерализация: первый опыт”, Москва, организаторы ММВБ и Прайм-Тасс, Надоршин Е. “Контроль над потоками капитала и политика валютного курса – две стороны одной медали”
“Русский конгресс: финансы и энергия”, Лондон, Группа Савор и организация производителей нефти и газа, Надоршин Е. “Что высокие цены нефти дали России?”
Конгресс инвесторов в облигации Euromoney, Лондон, Надоршин Е.,. "Политика, нефть и облигации – стоит ли ждать шторма?" 
Cbonds Congress “Второй конгресс участников фондового рынка”, С-Петербург, Май 2007, “Политическая ситуация: чего бояться”.MSB Events 3-й ежегодный форум корпоративных казначеев, Лиссабон, апрель 2015 - Россия 2015: Новые вызовы и перспективы развития рынков

MSB Events 4-й ежегодный форум корпоративных казначеев, Москва, апрель 2016 - Россия 2016. Обзор основных тенденций и прогнозов развития бизнеса в нынешних условиях

Примечания 

Преподаватели ВШЭ
Выпускники Высшей школы экономики